Whitesand Bay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Porth-mawr, vik, Wales, Pembrokeshire, 
 Whitsand Bay (vik i Storbritannien), England, Cornwall, 
 Whitesand Bay (vik i Storbritannien), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar